Kolorimetri eller kolorimeter kan syfta på:

 Kolorimetri (optik) – en metodik för att bestämma färger och färgskillnader genom strålningsmätning
 Kolorimetri (kemi) – en kemisk analysmetod för mätning av koncentration i lösning